Jméno Milíč ze Švábenic označuje vícero osob:

 Milíč I. ze Švábenic – podčeší, purkrabí v Hradci nad Moravicí, stolník
 Milíč II. ze Švábenic – brněnský a olomoucký komorník, syn Milíče I. ze Švábenic
 Milíč III. ze Švábenic – syn Všebora I. z Náměště
 Milíč IV. ze Švábenic – syn Milíče III. ze Švábenic